MZO steht für:
 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kroatisches Ministerium für Wissenschaft und Bildung
 Sierra Maestra Airport (IATA-Code), Flughafen von Manzanillo (Kuba), Kuba
 Bahnhof Zorneding (DS100-Code), Bahnhof an der Bahnstrecke München–Rosenheim
 Meiereizentrale Oldenburg, milchverarbeitender Betrieb in Oldenburg (Oldb)

mzo steht für:
 Matipuhy (ISO-639-3-Code), karibische Sprache der Kuikuro und Kalapalo in Brasilien

Abkürzung